Ак(в)или́на Старшая (), также Акили́на Библ(о)ская или Акили́на Финикийская — христианская мученица и святая III века, чьё имя на Руси превратилось в Акулина, а образ трансформировался в Акулину-гречишницу, покровительницу и пособницу урожая гречихи. Её день памяти отмечается .

Житие 
Родилась в финикийском городе Библ (ныне Ливан); отец — христианин Евтолмий. На втором году Акилина лишилась отца и осталась на попечении матери.

Когда Акилине исполнилось десять лет, шёл седьмой год царствования Диоклетиана, в царствование (284—305 гг.) которого было издано четыре указа против христиан; а начальство над Палестинской страной принял некий Волусиан.

Беседы блаженной Акилины со своими сверстницами подслушал один из рабов начальника области, по имени Никодим, который и сообщил своему господину, что в городе жила отроковица, называвшая бесами ничтожных, по её мнению, богов-идолов и не повиновавшаяся указам царей о почитании последних, причём она, проповедуя о каком-то распятом боге, отвращала некоторых от религии отцов. Начальник области послал слуг схватить отроковицу; это произошло во второй год правления областью Волусиана и на двенадцатом году от её рождения. Не отрёкшись от веры даже после пыток, она была обезглавлена.

См. также 

 Акулина-гречишница

Примечания

Литература 
 
 

Обезглавленные святые
Святые дети
Святые по алфавиту
Святые Палестины
Казнённые дети
Католические мученики
Православные мученики
Казнённые в III веке
Христианские святые III века
Святые Единой Церкви